Aurelia steht für:

 die weibliche Form des römischen nomen gentile Aurelius
 Aurelia (Vorname), weiblicher Vorname
 Aurélia ou le Rêve et la Vie, Dichtung von Gérard de Nerval
 Chiara Aurelia (* 2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Lancia Aurelia, Automodell
 Ohrenqualle, Schirmquallen-Gattung
 (419) Aurelia, Asteroid
 eine Studentenverbindung, siehe Liste der Studentenverbindungen in Regensburg
 Aurelia (Band), deutsche Folkband
 Aurelia Island, Antarktika

Schiffe:
 Huascaran (Schiff, 1938)
 eine italienische Ro-Ro Auto- und Personenfähre, siehe Aurelia (Schiff, 1979)
 Aurelia (Schiff, 2007), Flusskreuzfahrtschiff

Geografische Objekte in Italien:
 Via Aurelia, eine italienische Straße
 Porta Aurelia, ein Stadttor im antiken Rom
 Aurelia (Rom), ein Stadtbezirk von Rom
 Aurelia, ein Stadtteil von Civitavecchia

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aurelia (Iowa)
 Aurelia (North Dakota)

Siehe auch:
 Villa Aurelia